Тертула (; 1 век пр.н.е.) e баба по бащина линия на римския император Веспасиан (69 – 79).

Фамилия 
Тя е съпруга на Тит Флавий Петрон, роден в Реате, центурион и данъчен служител. Майка е на Тит Флавий Сабин, който се жени за Веспасия Пола и има двама сина – консула Тит Флавий Сабин (суфектконсул 47 г.), Тит Флавий Веспасиан (бъдещия император Веспасиан) и една дъщеря Флавия.

Източници 
 Светоний, Дванадесетте цезари. изд. Народна култура. София, 1981. стр. 285

Жени от Древен Рим